Ленуар () — французская фамилия.

Известные носители 
 Ленуар, Албан (род. 1980) — французский актёр.
 
 Ленуар, Альфред (1850—1920) — французский скульптор.
 Ленуар, Бурго (XIV век) — французская художница.
 Ленуар, Дени (род. 1949) — французский кинооператор.
 Ленуар, Жан (1358—1375) — французский художник-миниатюрист.
 Ленуар, Ноэми (род. 1979) — французская модель и актриса.
 Ленуар, Уильям Бенджамин (1939—2010) — американский астронавт и инженер.
 Ленуар, Шарль-Амабль (1860—1926) — французский художник.
 Ленуар, Этьен (1822—1900) — французский изобретатель.
 Ленуар, Этьен (1744–1832) — французский изобретатель.

Топоним 
 Ленуар — административно-территориальный округ в штате Северная Каролина, США